Il doppio dell'Indianapolis Tennis Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Brian MacPhie erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Knowles con Daniel Nestor e MacPhie con Nenad Zimonjić.

MacPhie e Zimonjić hanno perso in semifinale contro Mahesh Bhupathi e Maks Mirny.

Knowles e Nestor hanno battuto in finale 7–6 (7–4), 6–7 (5–7), 6–4 Bhupathi e Mirnyi.

Teste di serie
Le prime 4 teste hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (finale)
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (semifinali)

 Ellis Ferreira /  Jeff Tarango (secondo turno) 
 Robbie Koenig /  David Prinosil (quarti di finale) 
 Brian MacPhie /  Nenad Zimonjić (semifinali) 
 Radek Štěpánek /  Pavel Vízner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Indianapolis Tennis Championships 2002
ATP Tour 2002